SWIFT – międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych, system płatności
 Swift – przeglądarka internetowa
 Swift – język programowania komputerów zaproponowany przez Apple Inc. w 2014 roku

Lokalizacje 
 (5035) Swift – planetoida
 Swift – obserwatorium orbitalne
 SWIFT J195509+261406 – obiekt astronomiczny
 Swift (krater)

Postacie 
 Ben Swift – brytyjski kolarz szosowy i torowy
 Ebenezer Swift – amerykański lekarz
 Clive Swift – brytyjski aktor
 Edward D. Swift – amerykański astronom
 Graham Swift – brytyjski prozaik
 Jane Swift – amerykańska polityk
 Jonathan Swift – irlandzki pisarz
 Lewis A. Swift – amerykański astronom
 Stromile Swift – amerykański koszykarz
 Swift – amerykański raper
 Taylor Swift – amerykańska wokalistka
 Walter Babcock Swift – amerykański lekarz, neurolog

Zobacz też 
 Supermarine Swift – brytyjski myśliwiec
 Suzuki Swift – samochód osobowy produkowany przez przedsiębiorstwo Suzuki
 Swift Hesperange – luksemburski klub piłkarski
 Swift Motor Company – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne